Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2011 was het 24e seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde twaalf wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. De eerste wedstrijd werd op 27 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd werd op 16 oktober op het circuit van Portimão in Portugal verreden.

Carlos Checa veroverde als eerste Spanjaard de wereldtitel in deze klasse. Uit Nederland nam Barry Veneman alleen aan de race in eigen land deel, met een 13e plaats in de eerste race scoorde hij drie WK punten en eindigde daarmee op de 30e plaats in het eindklassement.

Kalender 
Alle wedstrijden werden op zondag verreden, behalve de wedstrijd in de Verenigde Staten die dit jaar op maandag 30 mei (Memorial Day) werd verreden.

Coureurs en teams

WK standen

Coureurs

Merken